Husby-Rekarne kan syfta på:

 Husby-Rekarne socken – en socken i Södermanland
 Husby-Rekarne landskommun – en tidigare kommun i Södermanlands län 1863–1970
 Husby-Rekarne församling – en församling i Rekarne kontrakt i Strängnäs stift
 Husby-Rekarne kyrka – en kyrkobyggnad i Husby-Rekarne församling
 Husby-Rekarne distrikt – ett distrikt i Eskilstuna kommun och Södermanlands län